Wandammen steht für:

 eine Halbinsel im Nordwesten Neuguineas, siehe Wandammenhalbinsel
 ein Gebirge auf der Halbinsel, siehe Wondiwoi